MVD est le sigle de :
 Mémorial Van Damme
 MVD (acronyme russe pour le Ministère de l'Intérieur)
 HK MVD, club russe de hockey sur glace.
 Modèle Variationnel Direct

MVD est un code qui signifie :
 

Code IATA des aéroports